Recordon ist der Nachname folgender Personen:

 Benjamin Recordon (1845–1938), Schweizer Architekt
 Charles François Recordon (1800–1870), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 David Recordon (* 1986), amerikanischer Informatiker
 Frédéric Recordon (1811–1899), Schweizer Augenarzt 
 Luc Recordon (* 1955), Schweizer Politiker (Grüne)
 Mario Recordón (1922–1994), chilenischer Architekt und Athlet
 Suzanne Recordon (1881–1962), Schweizer Malerin, Graphikerin und Illustratorin